Touzac est un toponyme qui peut désigner :

 Touzac (Charente), commune française de la Charente
 Touzac (Lot), commune française du Lot

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France